Палата громад (Велика Британія)
 Палата громад (Канада)
 Палата громад (Ірландія)